Vauxhall Carlton er en bilmodel produceret af Vauxhall Motors. Bilen er en omdøbt version af:
 Første generation (1978−1986): Opel Rekord E
 Anden generation (1986−1994): Opel Omega A